Corfe steht für:

 Corfe (Somerset), England
 Corfe Castle, Burg, Dorset, England
 Corfe Castle (Ort)
 Corfe Mullen, Dorset, England
 River Corfe, ein kleiner Fluss in Dorset, England